Pojem Šapira (: שפירא) může označovat:

 jména osob
 Chajim-Moše Šapira (1902–1970) – izraelský politik.
 Ja'akov Šimšon Šapira (1902–1993) – izraelský politik.
 Avraham Josef Šapira (1921–2000) – izraelský politik.
 Jicchak Šapira (* 1966) – izraelský rabín.
 Jisra'el Šapira – ředitel izraelského divadla Chan.

 geografická místa
 Merkaz Šapira – vesnice v jižním Izraeli.
 Giv'at Šapira – vrch v centrálním Izraeli.
 Ha-Giv'a ha-Carfatit, nazýván též Giv'at Šapira – vrch v Jeruzalému.
 Šapira (Tel Aviv) – čtvrť města Tel Aviv v Izraeli.